Cet article est une liste des stations du métro de Toronto, géré par la Toronto Transit Commission (TTC).

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Toronto
 Toronto Transit Commission (TTC)
 Ligne 1 Yonge-University
 Ligne 2 Bloor-Danforth
 Ligne 3 Scarborough
 Ligne 4 Sheppard

Liens externes 

Toronto
Métro
Toronto, Stations, Métro